Tovote ist der Familienname folgender Personen:

 Annelise Lehmann-Tovote (1908–1968), deutsche Fotografin und Fotokünstlerin
 Friedrich Tovote (Friedrich Georg Tovote; 1832–1917), deutscher Zivilingenieur, Unternehmer und Erfinder, Namensgeber der Tovotebüchse
 Heinz Tovote (1864–1946), deutscher Schriftsteller